Plaats in Indonesië
 Sukasenang (Cijaku), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Sukasenang (Bayongbong), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sukasenang (Sindangkasih), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java
 Sukasenang (Karangtengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sukasenang (Tanjungjaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java